Samba (glazbeni žanr)
 Samba (ples)
 Samba (softver)